Ansar al-Shari'a è un nome comune a diverse organizzazioni jihadiste in diversi Paesi arabi. Nonostante condividano nome e ideologia, queste organizzazioni non hanno una struttura di comando comune.

 Ansar al-Shari'a (Libia)
 Ansar al-Shari'a (Tunisia)
 Ansar al-Shari'a (Yemen), organizzazione-ombrello il cui originario componente è stata al-Qāʿida nella Penisola Arabica.